Студенецкое — озеро в Макаровской волости Новоржевского района Псковской области
 Студенецкое сельское поселение